Die Abfahrt im Ski Alpin der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2018 sollte am 11. Februar 2018 um 11:00 Uhr Ortszeit (3:00 Uhr MEZ) im Jeongseon Alpine Centre ausgetragen werden. Allerdings sorgten Windböen mit bis zu 100 km/h für eine Verlegung des Rennens auf den 15. Februar 2018 um 11:30 Uhr Ortszeit (3:30 Uhr MEZ). Das an diesem Tag eigentlich vorgesehene Rennen im Super-G wurde um 24 Stunden verschoben.

Die Goldmedaille gewann der Norweger Aksel Lund Svindal vor seinem Landsmann Kjetil Jansrud und dem Schweizer Beat Feuz.

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

Abfahrt Manner
Sportveranstaltung in Jeongseon